Kremen je lahko:

 kremen, mineral

Naselje 

 Kremen, Občina Krško
 Donji Kremen, Mesto Slunj, Hrvaška
 Gornji Kremen, Mesto Slunj, Hrvaška